Ульдинген-Мюльхофен () — община на северном берегу Боденского озера в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. Государственно признанный курорт.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Боденское озеро. Население составляет 7910 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,66 км².

Достопримечательности 
 Музей свайных жилищ бронзового века (часть всемирного наследия ЮНЕСКО)
 Замок Маурах
 Базилика Бирнау
 Серпентарий
 Частный Музей тракторов
 Капелла в Унтерульдингене (1505 г.)
 Капелла св. Вольфганга в Оберульдингене (XVI в.)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга